Dena kan syfta på följande:

 Dena, en krater på Venus

Geografi

Ghana 

 Elmina, ort, Centralregionen,

Indonesien 

 Desa Dena, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar